Estrela (1995) angolai születésű portugál korosztályos válogatott labdarúgó
 Estrela do Norte FC, brazil labdarúgócsapat
Földrajz
 Estrela-hegység Portugáliában